Chełchy ist ein polnischer Ortsname:
 Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Chełchy (Ełk), Dorf im Powiat Ełcki (bis 1938: Chelchen, 1938 bis 1945 Kelchendorf, Kreis Lyck, Ostpreußen)
 Chełchy (Kowale Oleckie), Dorf im Powiat Olecki (bis 1938: Chelchen, 1938 bis 1945 Vorbergen, Kreis Oletzko/Treuburg, Ostpreußen)
 Chełchy (Świętajno), Dorf im Powiat Olecki (bis 1938: Chelchen, 1938 bis 1945 Kelchen, Kreis Oletzko/Treuburg, Ostpreußen)
 Woiwodschaft Masowien:
 Chełchy (Sypniewo), Dorf im Powiat Makowski
 Woiwodschaft Podlachien:
 Chełchy (Grabowo), Dorf im Powiat Kolneński